Jakob Gruber (abt) (1688-1740), Duits premonstratenabt
 Jakob Gruber (musicus) (1855-1908), Duits organist en koorleider
 Jakob Gruber (beeldhouwer) (1864-1915), Oostenrijks beeldhouwer
 Jakob Gruber (politicus) (1919-1993), Oostenrijks politicus van de SPÖ in de Salzburgse Landtag